Europresse (association)
 Europresse (Internet)